— горный хребет в Японии, расположенный к югу от города Аомори на северной оконечности острова Хонсю.
В хребет входит около двух десятков стратовулканов и вулканических куполов, сложенных в основном андезитами, дацитами и базальтами.
В исторические времена вулканы не извергались, хотя зафиксирована небольшая фреатическая активность (выброс пара, воды, камней и пепла).
Вулканы составляют две группы, северную и южную.
Обе сформировались в плейстоцене, но южная группа по оценкам геологов старше.
Наивысшей точкой хребта является вулкан О-дакэ высотой 1585 м.
До уровня 1300 метров горы Хаккода покрыты лесом вперемешку с вересковыми пустошами, дальше начинается альпийский пояс.
Имеются высокогорные пруды и болота.
Зимой в горах выпадает много снега, что привлекает лыжников.
У подножия гор Хаккода расположено несколько онсэнов.
Наряду с озером Товада и долиной реки Оирасэ горы Хаккода составляют национальный парк Товада-Хатимантай.

Список вершин

Происшествия 

В январе 1902 года в горы Хаккода на учения отправилось 210 солдат 5-го пехотного полка 8-й дивизии императорской армии.
Японцы планировали войну с Россией и хотели набраться опыта для армейских операций в холодном и снежном климате, какой они ожидали встретить в Сибири и Маньчжурии.
Учения закончились катастрофой, поскольку неподготовленные солдаты, у которых не было лыж, попали в снежную бурю и заблудились.
Выбраться из глубокого снега они не сумели, и за несколько дней 199 человек замёрзло насмерть.
Поисковые группы, отправившиеся прочёсывать район, в конце концов наткнулись на капрала , а потом и на остальных выживших.
После их спасения в течение 10 недель производился поиск тел и брошенного оборудования.
Капралу Гото, первому из обнаруженных спасателями уцелевших солдат, в 1906 году был поставлен памятник.
В 1971 году писатель Дзиро Нитта описал гибель японского полка в полудокументальной книге , по которой шестью годами позже был снят фильм .

В 1997 году в горах на учениях погибло ещё трое солдат, надышавшись вулканическими испарениями.

Примечания

Ссылки 
  на сайте японского метеорологического агентства.
  на официальном сайте города Аомори.

Вулканы Японии